Con el nombre Max Payne se puede hacer referencia a:

Videojuegos 

 Max Payne desarrollado por Remedy Entertainment en 2001.
 Max Payne 2: The Fall of Max Payne, segunda parte del anterior.
 Max Payne 3, tercera parte.

Películas 

 Max Payne película de 2008.